Montclar (Spagna)  – comune spagnolo
 Montclar (Alpi dell'Alta Provenza)  – comune francese
 Montclar (Aude)  – comune francese
 Montclar (Aveyron)  – comune francese

Pagine correlate
Montclair